Bob Anderson  peut désigner :
 Bob Anderson (1931-1967), un pilote anglais de Formule 1 ;
 Bob Anderson  (né en 1965), un réalisateur d'épisodes pour Les Simpson ;
 Bob Anderson  (1922-2012), un escrimeur et doublure de Dark Vador lors des combats au sabre laser dans les films Star Wars.

Voir aussi